

Geografia

Austria 
 Altenhof – gmina w kraju związkowym Dolna Austria w powiecie Krems-Land
 Altenhof – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Griedkirchen
 Altenhof – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Altenhof – dzielnica Hückeswagen
 Altenhof – dzielnica Neumarkt w Górnym Palatynacie
 Altenhof – dzielnica Radevormwaldu
 Altenhof – dzielnica Schmallenberga
 Altenhof – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Altenhof – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Zobacz też 
 Altenhofen
 Althofen
 Stary Dwór